Kostajnica steht für

 Hrvatska Kostajnica, eine Stadt in Mittel-Kroatien am Fluss Una
 Kostajnica (Gemeinde), eine Kleinstadt in Bosnien-Herzegowina auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses Una bei Hrvatska Kostajnica
 Kostajnica (Doboj), eine Ortschaft in der Nähe von Doboj in Bosnien und Herzegowina
 Kostajnica (Herceg Novi), ein Ort in der Gemeinde Herceg Novi in Montenegro